Владимир Константинович Бронников () — народный депутат Украины 4 и 5-го созывов.

Биография 
Родился 25 сентября 1943 года в с. Тюп в Киргизии. В 1966 году окончил Томский политехнический институт (ныне университет), инженер-теплоэнергетик, «Проектирование и эксплуатация атомных энергетических установок». Член Партии Регионов.

С 1966 по 1977 гг. — работал сначала в Уральском филиале, а затем в Южном отделении Всесоюзного теплотехнического института Министерства энергетики СССР.

С 1976 по 1985 гг. — заместитель главного инженера Чернобыльской АЭС.

С 1985 по 1986 гг. — главный инженер Минской атомной электроцентрали.

С 1986 по 1996 гг. — директор, затем генеральный директор Запорожской АЭС.

С 1996 по 1998 гг. — советник генерального директора Запорожской АЭС.

С 1998 по 2000 гг — председатель правления ОАО «Энергетическая компания „Энергоатом“».

В 2000 году с февраля по июль — и. о. президента НАЭК «Энергоатом».

С 2000 по 2002 гг. — президент Запорожской атомной энергетической корпорации.

С 2002 года по 2007 год — Народный депутат Украины.

В настоящее время занимает должность генерального директора обособленного подразделения «Атомпроектинжиниринг» государственного предприятия НАЭК «Энергоатом».

Уволился из Атомпроектинжиниринг.

Звания, награды 
 Лауреат премии Совета Министров СССР (1981).
 Отличник энергетики и электрификации СССР (1982).
 Заслуженный энергетик Украины (1995).

Награждён:
 орденом «Знак Почёта» (1981);
 Почетным Знаком Президента Украины (1996);
 Орденом князя Ярослава Мудрого V ст. (2003);

Ссылки 
http://www.bronnikov.openua.net/bio.php

Народные депутаты Верховной рады Украины IV созыва
Народные депутаты Верховной рады Украины V созыва
Персоналии:Энергодар
Инженеры-теплоэнергетики
Заслуженные энергетики Украины
Делегаты XIX конференции КПСС